Villada (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Villada (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Palencia